Шестият общ конгрес на ВМРО се провежда от 7 до 11 февруари 1925 г. в село Сърбиново (днешно Брежани), Горноджумайско.

Делегати 
На конгреса участват общо 39 делегати от революционните окръзи и седем гости. Избраният от Серския окръг Христо Кафтанджиев не успява да присъства.

Председател на конгреса е Ангел Узунов, подпредседател Михаил Шкартов, секретари - Наум Томалевски и Стоян Попов. Стенографи се Пано Поппандов и Страхил Развигоров. Обезопасяването на конгреса и други технически подготовки са дадени на Петър Станчев с помощници Дончо Чупаринов, Григор Хаджикимов и около 30 души четници, отделно от въоръжените селяни.

Най-много време се посвещава на промяната на Устава и правилника на организацията – чл. 1. - и да се подготви македонското население, без разлика от вяра и народност, за революционни действия, а в краен случай и за едно общо и масово въстание. Конгреса премахва повечето политически резолюции, между които и тази за тактиката на ВМРО, съставена от Георги Баждаров.

Уточнена е организационна подялба, която придобива следния вид:

 Битолски революционен окръг с околиите: Костурска, Битолска, Прилепска, Крушевска, Кичевска, Охридска, Стружка, Дебърска и Ресенско-Преспанска.

 Скопски революционен окръг включва околиите Скопска, Тетовско-Гостиварска, Кичевска, Царевоселска, Щипска, Светиниколска и Велешка.

 Солунския революционен окръг е с околиите: Солунска, Кукушка, Ениджевардарска, Воденска, Маглишка, Негушка, Гевгелийска и Тиквешка.

 Серски революционен окръг с околиите Сярска, Демирхисарска, Драмска и Кавалска.

 Струмишки революционен окръг с околиите Поройска, Дойранска, Струмишка, Малешевска и Радовишка.

При избора на нов Централен комитет Иван Михайлов от Щип е избран с 39 гласа, след него са Георги Попхристов от село Кръстоар, Битолско и Александър Протогеров от Охрид с около 27 гласа от 40. Като резервни членове на комитета по броя на гласовете са избрани Петър Шанданов от Охрид, Йордан Гюрков от Щип и Никола Василев от Радовиш.

Задгранични представители: Кирил Пърличев от Охрид с най-много гласове, Георги Баждаров от село Горно Броди и Наум Томалевски от Крушево. Като резервни представители на Задграничното представителство са избрани Тома Карайовов, Йордан Бадев и Ангел Узунов (брат на Христо Узунов). Всичките тези 12 души образуват един висш съвет на ВМРО.

Вижте също 
 "Устав и правилник на Вътрешната Македонска Революционна Организация (В.М.Р.О.)", Горна Джумая, 1925 година
 Окръжно на ЦК на ВМРО № 28 по повод състоялия се конгрес

Бележки 

Конгреси на ВМОРО и ВМРО